La Doctoresse est le titre de plusieurs films :
 La Doctoresse ou Rigadin et la Doctoresse, film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1911 ;
 La Doctoresse, film muet français d'un réalisateur inconnu, produit par la Société des établissements L. Gaumont, sorti en 1913 ;
 La Doctoresse, titre français du film muet américain Kitty Kelly, M.D. réalisé par Howard C. Hickman, sorti en 1919.